Зале́сное — название населённых пунктов:

Россия 
 Залесное — село в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Залесное — село в Каменском районе Пензенской области.
 Залесное — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Залесное — деревня в Лесном районе Тверской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Залесное — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Залесное — посёлок городского типа в Снежнянском городском совете Донецкой области.
 Залесное — село в Новопсковском районе Луганской области.
 Залесное — село в Ахтырском районе Сумской области.